Владислав Едуардович Зозовський (4 березня 1974) — український хокеїст і тренер. Гравець національної збірної.

Досягнення 
 Чемпіон Східноєвропейської хокейної ліги (1): 1998
 Віцечемпіон Східноєвропейської хокейної ліги (1): 1997

Статистика 

У збірних:

Посилання 
 

українські хокеїсти
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Гравці збірної України з хокею
українські хокейні тренери